Odzala (kever), een geslacht van boktorren
Odzala (reservaat), een natuurreservaat in de republiek Congo-Brazzaville